Amu kan syfta på:

Geografi

Afghanistan 
1 Amu-Darja, flod, Ghowr,

Kenya 
2 Lamu, länshuvudort, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar